Somló Tamás (1929–1993) operatőr
 Somló Tamás (1947–2016) zenész, énekes, többek közt a Locomotiv GT tagja